Dácios pode se referir a:

Dácio (rei hérulo) - rei dos hérulos o 
Algo ou alguém natural ou referente à Dácia, antiga região da Europa do Leste
Dácios, antigo povo indo-europeu
Língua dácia, idioma indo-europeu falado por este povo

Dacio